Трамвайное депо имени Русакова (в прошлом — Новосокольнический трамвайный парк) — одно из трамвайных депо (парков) московского трамвая. Названо в память участника революционного движения Ивана Васильевича Русакова.

В рамках оптимизации структуры ГУП «Мосгортранс» депо в декабре 2015 года преобразовано в Трамвайную площадку № 5 Единого трамвайного филиала ГУП «Мосгортранс».

История 

Строительство Ново-Сокольнического трамвайного парка началось в 1910 году. Строительство осуществлялось по типовому для того времени проекту, который включал: производственный корпус, состоящий из нескольких сараев, в котором располагалось 20 смотровых канав и другие производственные помещения; дом администрации и трёхэтажный жилой дом для служащих парка со встроенным магазином. Ново-Сокольнический парк был рассчитан на эксплуатацию 160 трамвайных вагонов. Открытие парка состоялось 16 октября 1912 года.

К началу Великой Отечественной войны депо становится самым большим трамвайным предприятием СССР, в нем эксплуатируется 431 пассажирских вагона, вагоны депо перевозят ежедневно более 800 тыс. пассажиров по 20 трамвайным маршрутам. С началом Великой Отечественной многие работники депо ушли на войну. В это же время в цехах депо выполнялись задания по производству некоторых видов военной продукции. Работники депо участвовали в сооружении оборонных рубежей столицы.

Интересная особенность депо им. Русакова заключалась в том, что оно обслуживала все типы трамваев, когда-либо эксплуатировавшихся в Москве (за исключением несерийных и экспериментальных моделей). До 1965 года в депо эксплуатировались вагоны Ф и КМ с прицепами С, с 1965 года по 1981 год — вагоны МТВ-82, с 1974 года по апрель 1998 года — вагоны Tatra T3 с 1990 года — вагоны 71-608 (модификации 71-608К (до 2013 года) и 71-608КМ), с 2000 годов — вагоны 71-619, и с 2019 года — 71-931М «Витязь-М».

Путевое развитие подъездных путей трамвайного депо имени Русакова 

Подъездные пути трамвайного депо имени Русакова отходят от улицы Стромынка и проходят по Бабаевской улице, улице Матросская Тишина, Большому Матросскому переулку, Русаковской набережной и безымянному проезду между МГУПИ и Психиатрической больницей № 3 имени Гиляровского. На углу Бабаевской улицы и улицы Матросская Тишина имеется ответвление на СВАРЗ. Въезды в депо находятся на Русаковской набережной (южные) и в безымянном проезде за МГУПИ (северный).

Подвижной состав 
Депо имеет в своем составе 133 вагона, из которых пассажирских: 120; служебных: 13, из них: снегоочистителей — 5, буксиров — 3, поливомоечных — 1, рельсошлифовщиков — 1, путеизмерителей — 1, желобоочистительных тележек — 2. Около 100 вагонов трамвайного депо имени Русакова ежедневно выходят на улицы Москвы. В апреле 2019 года начались поставки трёхсекционных трамвайных вагонов 71-931М «Витязь-М» после того, как Октябрьское депо было укомлектовано этой моделью. В октябре 2020 года в депо прибыл последний из 120 вагонов.

Маршруты

Примечания

Ссылки 
 http://www.depo-rusaki.narod.ru/
 http://depo-5.mosfont.ru/

Здания и сооружения, построенные в 1912 году в Москве
Русакова
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1912 году